Alexandre de Paris (), écrivain normand ;
 Alexandre de Paris (1922-2008), coiffeur français.